Идан:
 Идан — народ, живший в Туркестане в VI—VII веках
 Идан — дивизия в Армии обороны Израиля
  — населённый пункт в Израиле
 Идан () — мужское имя на иврите